Die UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2010 fanden vom 11. bis 15. August im Velodromo Fassa Bortolo im italienischen Montichiari statt.

Bei diesen Weltmeisterschaften wurde vier Junioren-Weltrekorde aufgestellt. Die Australierin Amy Cure schaffte in der Qualifikation der Einerverfolgung mit 2:22,499 Minuten eine neue Bestzeit. Das französische Trio mit Benjamin Edelin,
Kevin Guillot und Julien Palma qualifizierte sich ebenfalls mit neuer Weltrekordzeit (45,402 Sekunden) für das Finale im Teamsprint ebenso wie die russische Frauenmannschaft mit Jekaterina Gnidenko und Anastassija Woinowa (35,029 Sekunden). In der Mannschaftsverfolgung errangen die australischen Fahrerinnen Michaela Anderson, Isabella King und Amy Cure Gold mit der Weltrekordzeit von 3:26,808 Minuten.

Resultate

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Punktefahren

Scratch

Omnium

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2010

Weblinks 
 Resultate der UCI-Junioren-Bahn-Weltmeisterschaften 2010 auf tissottiming.com

2010
Radsportveranstaltung 2010
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Italien
Sportveranstaltung in Montichiari